Niekerk steht für:

 Niekerk, ein Dorf der Gemeinde Westerkwartier, Provinz Groningen, Niederlande

Niekerk ist der Familienname folgender Personen:

 Maurits Niekerk (1871–1940), niederländischer Landschafts- und Stilllebenmaler

Siehe auch:

 Van Niekerk